Privétnoie (Saki), localitat de Crimea, a Rússia
 Privétnoie (Aluixta), localitat de Crimea, a Rússia